Следующие колледжи и университеты были первоначально основаны христианскими организациями. Список охватывает университеты и колледжи, которые были основаны британской колонией Гонконга и Португальской провинцией Макао. Он также охватывает университеты и колледжи, которые были основаны в Китае, но позже были перемещены или восстановлены в Тайване.

Колледжи и университеты 
 Англо-китайский колледж, Сямэнь
 Англо-китайская колледж, Фучжоу
 Англо-китайская колледж, Тинклинг
 Англо-китайская колледж, Шанхай
 Англо-китайская колледж, Шаньтоу
 Англо-китайская колледж, Тяньцзинь
 университет Алетейя
 Яньцзинский университет
 Колледж и университет Бун, провинция Вучанг
 христианский колледж Кантон
 Центральный Китайский университет
 университет Чилу
 христианский университет Чан Юнг
 Чунг Чи колледж, Китайский университет Гонконга
 христианский университет Чунг Юань
 Китайская школа права
 Эффи Сирс, школа для девочек (1890), Пинду
 Английский методистский колледж, Нинбо
 колледж Фучжоу, сейчас часть педагогического университета Фуцзянь
 женский колледж Фучжоу, сейчас часть педагогического университета Фуцзянь
 академия Фужэнь, позже католический университет Пекина, в настоящее время «Католический университет Фужэнь»
 христианский университет Фуцзянь, сейчас часть педагогического университета Фуцзянь
 колледж Джинлинг
 христианский колледж Ханчжоу
 христианский университет Ханчжоу
 университет Ханчжоу
 Гонконгский баптистский университет
 университет Хуачанг
 Хва Нан ​​колледж, сейчас часть педагогического университета Фуцзянь
 школа для девочек Джон Картер, Северо-Китайский баптистский колледж
 Гриффит Джон колледж, Ханькоу
 школа Кунг Гонконг
 Университет Линнань (Гонконг)
 Маньчжурия миссионерский колледж, Шэньян
 Медхарст колледж, Шанхай
 Мукден медицинский колледж, Шэньян
 университет Нанкин
 Северо-Китайский баптистский колледж
 Северо-Китайский объединенный колледж
 Северо-Китайский объединенный колледж для женщин
 Пекинского объединенный медицинский колледж
 институт для мальчиков Пинду (1890)
 университет Провиденс
 Англо-китайский колледж святого Марка
 Колледж Святого Иоанна, Университет Гонконга
 Университет Святого Иоанна
 Университет Сент-Джонс (Тайвань)
 Шалуэт колледж, Шаньтоу
 Шанхайский баптистский колледж, теперь Шанхайский университет
 университет Шаньси
 Шаньдун христианский университет, Колледж искусств
 Шаньдун христианский университет, Союз медицинского колледжа, Цзинань
 Шаньдун христианский университет
 университет Сучжоу
 колледж Талмейдж
 Женская школа изучения Библии (1901)
 университет Тангхай
 Университет Нанкина

Богословские колледжи и семинарии 
 Аньхой семинария
 Ашмор духовная семинария, Шаньтоу
 Буш духовная семинария (1885), позднее часть Северо-Китайский баптистский колледж
 Восточно-Китайский богословский институт
 Фуцзянь богословский институт
 Гуандун богословский институт
 Мукден (Пресвитерианский) богословский институт, Шэньян
 Нанкин духовная семинария
 Северо-Восточный богословский институт
 Библейский колледж Шэньси
 Шаньдун богословский институт
 Шаньдун христианский университет, богословский колледж, Цинчжоу
 Шанхайская баптистская теологическая семинария
 Сычуань богословский институт
 Яньцзин богословский институт
 Юньнань богословский институт
 Чжэцзян богословский институт
 Чжун Нэн духовная семинария

Христианство в Китае
Протестантизм в Китае